Mom Chao y Mom Chao Ying (หม่อมเจ้า/หม่อมเจ้าหญิง abreviados como ม.จ.), respectivamente para el género masculino y femenino, son los miembros de la nobleza de más bajo nivel que todavía son considerados parte de la realeza en Tailandia. Es el nivel de la realeza tailandesa en el cual se empieza a usar apellidos.

Para poder recibir el título de Mom Chao o Mom Chao Ying se debe cumplir una de las siguientes condiciones:

 Uno de los padres tener el título de Chao Fa (เจ้าฟ้า).  
 Uno de los padres tener el título de Phra Ong Chao (พระองค์เจ้า) de la primera clase (Phra Chao Boromawongse Ther Phra Ong Chao พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า).

Cultura de Tailandia